Porco, designação comum aos mamíferos artiodátilos da infra-ordem dos suínos
Porco doméstico, nome vulgar do Sus domesticus
Porco, ou Sus scrofa, um mamífero da família dos suídeos originário do javali selvagem

Lugares
Porco, antiga denominação da freguesia de Aldeia Viçosa, situada no concelho da Guarda
Ilha dos Porcos (Moçambique), ilha moçambicana situada na província de Inhambane
Ilha dos Porcos (Rio de Janeiro), ilha brasileira situada no estado do Rio de Janeiro
Ilha dos Porcos (Paraíba), antiga denominação duma ilha brasileira situada no estado da Paraíba

Outros
Porco (zodíaco), um dos doze signos do zodíaco chinês
 Porco - ou burro - um jogo de cartas cujos perdedores pagam prendas (castigos)
 Porco (apelido pejorativo dado aos Policiais Militares no Brasil)

Desambiguação